__INHALTSVERZEICHNIS_ERZWINGEN__

Februar

Datum unbekannt

Einzelnachweise 

201902
2019